La Serie C1 1986-1987 è stata la nona edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 21 settembre 1986 e il 7 giugno 1987 e concluso con la promozione del , del , del  e del .

Stagione

Il  di Battista Rota, con 52 punti, vince il girone A e ritorna in B dopo 11 anni, al secondo posto arrivano i biancoscudati del  guidati da Adriano Buffoni con 49 punti e ritorna tra i cadetti dopo solo 2 anni dal Caso Padova.

Retrocessioni per  (retrocesso da tempo),  e , il  fallisce l'aggancio a 30 punti sulla  e , che gli avrebbe garantito gli spareggi salvezza a pari punti, e torna dopo solo un anno in C2.

Il  rimedia la retrocessione dell'anno prima e ritorna immediatamente nei cadetti vincendo il girone B con 45 punti, trascinata anche dai gol del trentatreenne Massimo Palanca che diventa il capocannoniere del girone. Al 2º posto arriva la storica promozione in B del  di Pippo Marchioro e Roberto Scarnecchia (ex di ,  e ), che il 7 giugno 1987 con la vittoria ottenuta a Sorrento per 1-0,conquista una meritata promozione tra i cadetti.

Salutano la C1 , ,  e : campani e pugliesi non riescono ad agganciare  e , e la retrocessione è inevitabile.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1987-1988.
      Retrocesso in Serie C2 1987-1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1987-1988.
      Retrocesso in Serie C2 1987-1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Foggia ha scontato 5 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
1986